AU, Au ali au je lahko:
 zlato, kemični element
 astronomska enota (Astronomical Unit, AU), dolžinska enota
 Avstralija (dvočrkovna kratica po ISO 3166-1)
 .au, vrhnja internetna domena za Avstralijo
 Au (datotečni format) - format zvočnih datotek podjetja Sun Microsystems